Адмиралтейский суд — специальный британский судебный орган, входящий в состав Отделения королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса и рассматривающий дела, связанные с морским правом.

История 
Первоначально (примерно с 1360 года) Адмиралтейский суд был учреждён для суда над пиратами и судил от имени короны, так как действия, совершенные в открытом море, не подпадали под юрисдикцию местных судей. Через своих представителей по 19 округам судебную власть Адмиралтейского суда осуществлял Верховный Лорд-адмирал.

С момента принятия в 1601 году, основой его действий являлся Закон об открытом море. Со временем в колониях, получивших юрисдикцию над омывающими водами (Канада, Австралия), были учреждены собственные Адмиралтейские суды ().

Кроме собственно морского разбоя, суд разбирал вытекающий из него ущерб и присуждал возмещения. Для определения законности захвата кораблей (как Королевским флотом, так и приватирами), а также присуждения призовых сумм, внутри него выделился Призовой суд.

Актами о судоустройстве 1873 и 1875 годов Адмиралтейский суд был включён в состав отделения Высокого суда, объединявшего наследственные дела, дела о разводах и споры по морскому праву (Probate, Divorce and Admiralty Division), получив таким образом полномочия на осуществление правосудия по всем делам, вытекающим из действий, совершённых на море. Это отделение было расформировано в 1971 году, и Адмиралтейский суд перешёл в Отделение королевской скамьи.

Адмиралтейский суд Шотландии был упразднен судебным решением 1830 года. Единственным сохранившим самостоятельность судом является Адмиралтейский суд Пяти портов ().

См. также 
 Призовое право

Примечания

Литература 
 Военно-морской словарь / Гл. ред. В. И. Чернавин.—М.: Воениздат, 1989.
 
Морской транспорт
Судебная система Великобритании
Исторические суды Великобритании